Termin ATP fosfohidrolaza (eksport steroida) ima više značenja.

 Transportujuća ATPaza steroida, enzim
 Transportujuća ATPaza ksenobiotika, enzim